Katainen ist der Familienname folgender Personen:

Elsi Katainen (* 1966), finnische Lehrerin, Landwirtin und Politikerin
Jyrki Katainen (* 1971), finnischer Politiker